

Актобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Актобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Кармакшинський район, Кизилординська область
 Актобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Келеський район, Туркестанська область
 Актобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Шуський район, Жамбильська область

Дивись також 
 Актюбинський сільський округ